Crantz bezeichnet:

 Albert Krantz (Theologe) (1448–1517), deutscher Gelehrter und Geistlicher sowie Syndicus und Diplomat
 Gustav Crantz, deutscher Musikverleger
 Heinrich Johann Nepomuk von Crantz (1722–1797), österreichischer Mediziner und Botaniker
 Paul Crantz, deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Cranz
 Krantz
 Kranz (Begriffsklärung)
 Grantz
 Granz